Гимн Германии представляет собой музыку Йозефа Гайдна в сочетании со стихами Генриха Гоффманна фон Фаллерслебена. Изначально мелодия Гайдна, сочинённая ещё в 1797 году, называлась «Песнь кайзера» (Kaiserlied) и посвящалась австрийскому императору Францу II (см. гимн Австро-Венгрии). Гоффманн написал стихи «Германия превыше всего» в 1841 году.

В 1952 году третий куплет «Песни немцев» (исполнялся без слов), был принят в качестве национального гимна ФРГ. В образовавшейся параллельно ГДР гимном стала песня «Возрождённая из руин» Ханса Эйслера на стихи Иоганнеса Бехера.

После объединения двух германских государств третий куплет «Песни немцев» стал официальным гимном объединённой Германии.

Интересные факты

В 1990 и 1994 годах также предлагалось сделать государственным гимном стихотворение Бертольта Брехта «Kinderhymne», однако данная инициатива не нашла поддержки у общественности.

Текст

Оригинал на немецком

Перевод на русский
О, Германия, превыше
Ничего на свете нет!
Братство крови нас скрепляет
Для защиты и побед!
Слева Маас, справа Мемель
Снизу Эчи, сверху Бельт.
О, Германия, превыше
Ничего на свете нет!
 
Жены немцев, верность немцев
Песнь, вино, немецкий дух
Сохранить должны для мира
Столь прекрасный древний звук
Нас к поступкам благородным
Вдохновляют и ведут
Жены немцев, верность немцев
Песнь, вино, немецкий дух
 
Право, братство и свобода
Для Германии родной!
Будем к этому стремиться
Сердцем нашим и рукой!
Право, братство и свобода
Путь наш к счастью навсегда
Расцветай в сиянии счастья
Процветай, Германия!

См. также 
 Песнь немцев
 Гимн Германской империи
 Гимн Германской Демократической Республики

Примечания

Ссылки 
 Текст, ноты и аудиофайл гимна Германии
 Музыка гимна (без слов)

Германия
Патриотические песни Германии
Песни на немецком языке
Государственные символы Германии
Песни 1797 года